V oblasti města Anchiala (dnešní Pomorje) se odehrály tři bitvy:

 Bitva u Anchiala roku 708, mezi vojsky byzantského císaře Justiniána II. a bulharského chána Tervela
 Bitva u Anchiala roku 763, mezi armádou byzantského císaře Konstantina V. a bulharského chána Telece
 Bitva u říčky Acheloje roku 917, jež se uskutečnila poblíž Anchiala a v níž se proti sobě střely armády bulharského cara Symeona a byzantského velitele Leona Foky Staršího